Никола́й Петро́вич Красно́в:
 Краснов, Николай Петрович (1864—1939) — академик архитектуры, главный архитектор Ялты.
 Краснов, Николай Петрович (1918—1978) — лётчик-бомбардировщик, Герой Советского Союза.